Primal Scream (band) - Schotse band
 Primal Scream (Mötley Crüe) - nummer van Mötley Crüe
 Primal scream (Maynard Ferguson) - album van Maynard Ferguson
 Primal Scream (album) - album van Primal Scream